

Biologia 
 Acari – nome volgare degli aracnidi appartenenti all'ordine Acarina

Geografia 
Brasile
 Acari – comune brasiliano del Rio Grande do Norte
 Acari – quartiere della città di Rio de Janeiro
 Acari – fiume che scorre nello Stato di Rio de Janeiro e attraversa il capoluogo
Perù
 Acarí – capoluogo del distretto di Acarí

Altri progetti